5 vor 12 ist Titel oder Titelbestandteil von:
 5vor12 (Magazin), ein Ausbildungs- und Studienplatzmagazin
 5 vor 12, Wissenschaftsnacht der RWTH Aachen
 11th Hour – 5 vor 12 (Originaltitel: The 11th Hour), eine US-amerikanische Umwelt-Dokumentation von und mit Leonardo DiCaprio
 5vor12 (Fernsehserie), Fernsehserie auf KiKA
 5 vor 12, eine LP von Sigi Maron
 5vor12 (Band), eine Indie-Rock-Band aus Köln

Fünf vor Zwölf ist Titel oder Titelbestandteil von:
Fünf vor zwölf, Jeeves, Roman von P. G. Wodehouse (1974)
Fünf vor zwölf und kein Erbarmen, Roman von Will Berthold (1978) 
Fünf vor zwölf (Wohmann), Erzählung von Gabriele Wohmann (1982)
Fünf vor Zwölf (Baldacci), Roman von David Baldacci (2011)
Schulz & Schulz V – Fünf vor zwölf, deutsche TV-Episode (1989)

Fünf vor 12 ist Titel oder Titelbestandteil von:
Fünf vor 12 in Caracas, deutsch-italienisch-französischer Actionfilm  (1966)
Siehe auch:
 Bis fünf nach zwölf